Ioka steht für:

 Ioka (Utah), ein Ort im Duchesne County im US-Bundesstaat Utah

Ioka ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroki Ioka (* 1969), japanischer Boxer
 Kazuto Ioka (* 1989), japanischer Boxer